Ludovic Deblauwe (Ploegsteert, 14 maart 1980) is een Belgisch bakker.

Zijn belangrijkste prestatie als bakker is de titel van "Belgisch kampioen Viennoiserie" op het Voedingssalon van Brussels Expo.

Zijn opleiding in de bakkersstiel volgde hij in Ter Groene Poorte in Brugge en na zijn zevende jaar behaalde hij nog een graduaat in de biotechnologie in Gent.

Vlaams kok